Ка́мерный орке́стр — небольшой коллектив (обычно, 4-12 человек), исполняющий камерную музыку.

До появления симфонических оркестров (в XIX веке) были фактически единственным типом оркестрового коллектива (исключение здесь составляют некоторые оперные и ораториальные партитуры XVII-XVIII веков, включающие орган или расширенный состав духовых и ударных инструментов, в том числе оперы Клаудио Монтеверди, оратории Георга Фридриха Генделя и др.). Начиная с XVII века, камерные оркестры часто имелись на дворах герцогов и других дворян, которые могли позволить себе содержать маленький оркестр. Так, например, Иоганн Себастьян Бах с 1703 года был скрипачом в камерном оркестре герцога Иоганна Эрнста III.

В XIX веке камерные оркестры постепенно вытесняются симфоническими.

В XX веке камерные оркестры снова получают распространение — не в последнюю очередь как реакция на огромные составы позднеромантических оркестров (например, увеличенные оркестровые составы в партитурах Рихарда Вагнера, Антона Брукнера, Густава Малера, Рихарда Штрауса, Александра Скрябина).

Произведения для камерного оркестра в XX веке писали Арнольд Шёнберг (Камерная симфония № 1), Алан Хованесс («Анахид», фантазия для камерного оркестра, Симфония № 6 для камерного оркестра), Альфред Шнитке (Концерт № 3 для скрипки с оркестром) и др.

Среди известных камерных оркестров XX века — Академия Святого Мартина в полях (из руководителей наиболее известен Нэвилл Марринер), Литовский камерный оркестр (среди руководителей — Саулюс Сондецкис), Виртуозы Москвы (под управлением Владимира Спивакова), Казанский государственный камерный оркестр La Primavera (под управлением Рустама Абязова) 

Разновидностью камерного оркестра является барочный оркестр. Слово «барочный» указывает на репертуарную специализацию такого камерного оркестра (музыка XVII–XVIII веков) и на принадлежность (в инструментарии, в технике исполнительства, в понимании общих стилевых принципов) к движению аутентичного исполнительства.

См. также 
 Rondo Veneziano
 Камерная музыка
 Виртуозы Москвы
 Камерный оркестр «Kremlin»
 Камерный оркестр Европы
 Венский камерный оркестр
 Английский камерный оркестр

Оркестры
Камерная музыка